SCEC steht für:
 Southern California Earthquake Center
 Sri Chinmoy Self-Transcendence 6-Hour European Championship
 Swiss Care Excellence Certificate

Abkürzung